11. armija može značiti:
11. armija (Njemačko Carstvo)
11. armija (Austro-Ugarska)
11. armija (Wehrmacht)
11. SS oklopna armija

11. armija (Kraljevina Italija)
11. zračna armija (Rusija)
11. armija (Japan)
11. armija (Sovjetski Savez)